Аль-Хаді Ізз-ад-Дін бін аль-Хасан (; 1441 — 18 квітня 1495) — імам Зейдитської держави в Ємені.

Джерела 
 Encyclopaedia of Islam, Vol. VII, Leiden 1993, стор. 996

Імами Ємену
Рассіди